Лопа́зненское сельское поселение — муниципальное образование в восточной части Суражского района Брянской области. Административный центр — село Лопазна.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Лопазненского и Ляличского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Экономика 
 СПК «Родина»
 СПК «Казачье»
 КФК «Тезна»
 магазины: 5 в Ляличах, 3 в Лопазне, 2 в Костеничах

Социальная сфера 
 Ляличский социально-культурный центр
 Лопазненский Дом культуры
 Костенический Дом культуры
 фельдшерско-акушерские пункты в Лопазне, Ляличах, Костеничах

Достопримечательности 
 Бывшая усадьба графа П. В. Завадовского в селе Ляличи, с частично сохранившимися дворцом и Екатерининской церковью (XVIII век, архитектор обоих проектов — Джакомо Кваренги) и усадебным парком.

Примечания 

Муниципальные образования Суражского района
Сельские поселения Брянской области